Plusieurs courses portent le nom de Paris-Bordeaux :
 Bordeaux-Paris est une course cycliste disputée pour la première fois en 1891.
 Paris-Bordeaux-Paris est une course automobile disputée en 1895.

Une ligne de chemins de fer, ouverture complète en 1853.

L'Autoroute A10 est la voie rapide reliant Paris à Bordeaux.